Contea di Panola o Panola County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Panola (Mississippi)
 Contea di Panola (Texas)